Ray Noble puede referirse a:
Ray Noble (músico) (1903–1978), músico británico.
Ray Noble (béisbol) (1919–1998), jugador de béisbol.